Генрих Георг Винтер (; 1848—1887) — немецкий миколог и ботаник.

Биография 
Георг Винтер родился 1 октября 1848 года в Лейпциге. Отец Винтера, Адольф, был издателем книг. Георг учился в Школе Святого Фомы в Лейпциге, одновременно работал в издательстве своего отца. Затем Винтер стал работать в другом книжном магазине в Лейпциге. Георг Винтер заинтересовался ботаникой, в особенности тайнобрачными растениями и микологией. Некоторое время он жил в Гиссене, где собирал образцы грибов. В 1873 году он издал публикацию в журнале Berichten der Oberhess. Gesellsch. für Natur- und Heilkunde под названием Verzeichniß der im J. 1869 in der Flora von Gießen gesammelten Pilze. В ней был приведён список видов грибов, обнаруженных Винтером в 1869 году. В 1870 году он стал учиться в Лейпцигском университете, затем перешёл в Мюнхенский университет, в 1873 году окончил Университет Галле. В том же году он стал доктором философии Лейпцигского университета с диссертацией Die deutschen Sordarien. С 1876 по 1883 Винтер преподавал ботанику в Цюрихском политехническом институте. Он издал множество публикаций в журнале Hedwigia. В 1879 году Георг сменил заболевшего Готтлоба Рабенгорста на посту главного редактора этого журнала, работал в этом качестве до своей смерти. Георг Винтер скончался в Лейпциге 16 августа 1887 года в возрасте 38 лет от осложнений, вызванных катаральным воспалением слизистой оболочки кишечника.

Некоторые научные работы 
 Winter, G. (1873). Die deutschen Sordarien. Abh. naturf. Ges. Halle 13(1): 65—107.
 Winter, G. (1875). Zur Anatomie einiger Krustenflechten. Flora 58: 129—139.
 Winter, G. (1876). Ueber die Gattung Sphaeromphale. Jahrb. f. wiss. bot. 10: 245—274.
 Winter, G. (1877). Lichenologische Notizien. Flora 60: 177—184, 193—203, 209—214.
 Winter, G. in Schenk, A. (1879—1890) Handbuch der Botanik.
 Winter, G. in Rabenhorst, L. (1880—1887) Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz ed. 2, vol. 1 (1—2).
 Winter, G. (1881). Notizien über einige Discomyceten. Hedwigia 20: 65—72.
 Winter, G. (1884—1885). Contributiones ad floram mycologicam lusitanicam. Bol. Soc. Brot. 2: 32—57, 3: 50—64.
 Winter, G. (1884—1887). Exotische Pilze. Flora 67: 259—267, Hedwigia 24: 21—35, 25: 92—104, 26: 6—18.
 Winter, G. (1885). Beiträge zur Pilzflora von Missouri. Hedwigia 24: 177—214.
 Winter, G. Fungi in Henriques, J. (1886) Flora de São Thomé.
 Winter, G. (1886). Fungi in insula S. Thomé lecti. 20 pp.
 Winter, G. et al. in Neumayer, G.B. (1890) Die internationale Polarforschung vol. 1.

Роды грибов, названные в честь Г. Винтера

Примечания

Литература 
 
 

Микологи Германии
Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Выпускники Галле-Виттенбергского университета